Le village de Meroux, souvent orthographié (et prononcé) Méroux, commune française du Territoire de Belfort 
 le poisson mérou